een politieke partij in Nederland:
 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 Katholieke Volkspartij (KVP)
 een politieke partij in België:
 Christene Volkspartij
 Christelijke Volkspartij (België)
 Katholieke Vlaamse Volkspartij
 een politieke partij in Suriname:
 Volkspartij (Suriname) (VP; van Rubin Lie Pauw Sam) 
 Revolutionaire Volkspartij (Suriname) (RVP; een afsplitsing van bovenstaande)
 Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV)
 Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD), voortzetting van de PBP
 Volkspartij (Italië)  
 Volkspartij (Pakistan) (Pakistan Peoples Party) 
 Volkspartij (Portugal) (Partido Popular) 
 Volkspartij (Spanje) (Partido Popular) 
 Volkspartij (Zweden)

Zie ook 
 doorverwijspagina Christelijke Volkspartij
 doorverwijspagina Christendemocratische Volkspartij